2 miejscowości w Polsce: 
 Annopole – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska
 Annopole – osada w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Tarnówka

Zobacz też 
 Annopole Nowe
 Annopole Stare (do 2008 Annopole) – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola